Yichun (Heilongjiang), is een stadsprefectuur in de noordelijke provincie Heilongjiang, Volksrepubliek China
Yichun (Jiangxi), is een stad in de noordelijke provincie Jiangxi, Volksrepubliek China